Кріс Еверт-Ллойд була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Андреа Темешварі виграла титул, перемігши у фіналі Бонні Гадушек з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
  Кеті Ріналді (півфінал)
  Андреа Темешварі (переможниця)
  Бонні Гадушек (фінал)
  Івонн Гулагонг Коулі (2-ге коло)
  Івонн Вермак (3-тє коло)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (3-тє коло)
  Міма Яушовець (3-тє коло)
  Ліса Бондер (2-ге коло)
  Катрін Танв'є (1-ше коло)
  Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
  Іва Бударжова (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Italian Open 1983 Draw (Archived 2009-08-14)

Жінки, одиночний розряд